Horvátország
Kravljak falu Đulovac községben, Belovár-Bilogora megyében
Kravljak falu Szamobor községben, Zágráb megyében